Les Mots:

 Les Mots — первый сборник французской певицы Милен Фармер.
 Les Mots — песня записанная в дуэте французской певицей Милен Фармер c английским певцом Силом.